Riedlingen ist der Ortsname von

 Riedlingen, Stadt im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

 Riedlingen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Riedlingen (Donauwörth), Ortsteil der Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Riedlingen (Kandern), Ortsteil der Stadt Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Riedlingen (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Kapuzinerkloster Riedlingen
 Riedling